Список стран и зависимых территорий, омываемых Карибским морем.

Континентальные страны

Островные государства и территории

См. также 
  (включены в Вест-Индию, но Карибским морем не омываются)

Примечания 

Списки стран
 
Карибы